GRP, sigle composé des trois lettres G, R et P, peut faire référence à :
 Gross Rating Point, un terme du domaine de la publicité ;
 , l'équivalent régional du produit national brut ;
 GRP Records, un label de musique jazz ;
 Glass-reinforced plastic (en français, plastique à renfort de verre), un matériau composite ;
 GRP, un sentier de grande randonnée de pays ;
 Groupe révolutionnaire prolétarien, une organisation de résistance (1942-1947) ;
 Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ;
 Grand Raid des Pyrénées, une course d'ultrafond française ;
 Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms, jeu vidéo de tir à la troisième personne ;
 Gastrin-releasing peptide (en français, bombésine), un neuropeptide impliqué dans la sécrétion de gastrine.
 Pro-Gastrin-Releasing-Peptide, ou Pro-GRP, précurseur de la GRP.

GRP est un code qui peut faire référence à :
 , l'aéroport desservant Gurupi, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

Code IATA des aéroports